Aquarian Age steht für:

 Aquarian Age (Sammelkartenspiel), japanische Sammelkartenspielreihe und Anime
 Wassermannzeitalter in der Esoterik (auch: Age of Aquarius)